Группу 3 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1980 составили сборные Испании, Кипра, Румынии и Югославии. Путёвку в финальную часть получила сборная Испании, занявшая первое место.

Таблица группы 3

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное

Лучшие бомбардиры 
  Сантильяна — 5 мячей
  Златко Вуйович — 5 мячей

Примечания

Ссылки 
 Евро 1980 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 1978 году
Футбол в Европе в 1979 году
Отборочный турнир